wgi – codice ISO 639-3 della lingua wahgi
 WGI – Writers Guild Italia, sindacato degli sceneggiatori italiani